Eustracio en latín Eustratius o Eustratios, en la transcripción moderna  del nombre griego Efstratios (en alfabeto griego: Εὐστράτιος), se considera que el significado de este nombre en griego significa Buen ejército: Εὐ=buen y στρατός=ejército o por extensión «buen militar». Su diminutivo actual entre los griegos es Stratos (griego: Στράτος) o Stratis (griego: Στρατής o (griego: Στράτης). Tal denominación puede referirse a:

Personas 
 Eustracio mártir, militar armenio martirizado por su fe en el cristianismo según la hagiografía;
 Eustracio de Antioquía, santo cristiano;
 Eustracio de Constantinopla, autor de Refutación (después de 582);
 Eustracio de Nicea (ca. 1050/1060-ca. 1120), obispo de Nicea;
 Eustracio Garida o Eustracio Garidas, también conocido como Eustracio patriarca de Constantinopla (arzobispo ortodoxo bizantino, patriarca ecuménico de Constantinopla desde el año 1081 al 1084) ;
 Eustracio taumaturgo, abad griego canonizado;
 Stratis Myrivilis (1890-1969), escritor griego;
 Stratos Apostolakis (nacido en 1964), jugador griego profesional de fútbol;
 Efstratios Grivas (nacido en 1966), gran maestro griego de ajedrez;
 Eustracio Zoria (nacido en 1977), metropolitano de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania;
 Efstratios Gidopoulos, presidente del AEK Atenas en 1988-1991;
 Stratos Perperoglou (nacido en 1984), deportista griego jugador profesional de baloncesto.

Lugares 
 San Eustracio (isla) o  Agios Eustratios, una isla en el norte del mar Egeo, que se utilizó como lugar de exilio para los presos políticos en el siglo XX.